

Кеміллес — місто, штат Нью-Йорк
 Кеміллес — селище, штат Нью-Йорк